Das Benson & Hedges Irish Masters 1988 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1987/88. Es wurde vom 22. bis zum 27. März 1988 im Goffs in Kill im irischen County Kildare ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Steve Davis, der mit einem 9:4-Sieg über Neal Foulds zum alleinigen Rekordsieger des Turnieres wurde.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr hatte das Turnier, welches zum wiederholten Male von der Zigarettenmarke Benson & Hedges gesponsert wurde, knapp 18.000 Pfund Sterling mehr im Preisgeldtopf.

Turnierverlauf 
Wie auch schon in den Vorjahren traten die 12 Teilnehmer, unter ihnen mit Eugene Hughes wieder ein irischer Profi, größtenteils in der ersten Runde sowie vier der zwölf im Viertelfinale erstmals an. Diese beiden Runden wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, während das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Endspiel im Modus Best of 17 Frames ausgetragen wurden.

Finale 
Der Engländer und amtierende Weltmeister Steve Davis hatte durch einen 6:2-Sieg über Alex Higgins den zweiten Finaleinzug in Folge geschafft. Er traf auf Neal Foulds, der bei seiner Erstteilnahme direkt das Finale erreicht hatte.

Nachdem Davis das Spiel mit einem 73er-Break eröffnet hatte und mit 2:0 in Führung gegangen war, verkürzte Foulds auf 2:1 und 3:2, ehe Davis seine Führung auf 5:2 ausgebaut hatte. Foulds verkürzte kurz darauf erneut, bevor Davis mit 7:3 in Führung ging. Foulds gewann anschließend noch einen Frame, bevor Davis die letzten zwei nötigen Frames zum Match- und Turniergewinn.

Bislang war Davis, der das Irish Masters zuvor 1983, 1984 und 1987 gewonnen hatte, zusammen mit dem Waliser Terry Griffiths, welcher das Turnier zwischen 1980 und 1982 gewonnen hatte, Rekordsieger. Durch den erneuten Titelgewinn stieg Davis zum alleinigen Rekordsieger auf.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler jeweils ein Century Break.
  Terry Griffiths: 139
  Tony Knowles: 121

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Kill (County Kildare)